Танцо́вщица:
 Танцовщица — исполнительница танцев.
 «Танцовщица» (: майхимэ) — фильм 1951 года.
 «Танцовщица», или «Дансер», () — фильм 2000 года.
 «Танцовщица» () — фильм 2016 года.

См. также 

 
 «Танцовщица и вор»
 «Танцоры»